(né en 1948), joueur de cricket australien ;
 , communicateur scientifique irlandais et directeur désigné du National Museum of Ireland ;
 , entraîneur de football américain ;
  (1908-1933), footballeur écossais ;
  (1899-1970), pathologiste britannique ;
 William Scarff, nom de plume d'Algis Budrys (1931-2008), auteur de science-fiction lituanien-américain.

Voir aussi 
 Affût Scarff, un système de montage de mitrailleuses sur avion, conçu durant la Première Guerre mondiale par F. W. Scarff